A Cyprus Cup  é um torneio mundial de futebol feminino
que se disputa anualmente em Chipre, desde 2008.

Participam 12 seleções nacionais de futebol feminino, convidadas.
Os maiores vencedores deste torneio são Canadá e Inglaterra com 3 títulos conquistados cada uma.

Formato 
As 12 equipas convidadas formam 3 grupos.

Seleções vencedoras

Número de vitórias

Ligações externas

 - Cyprus Cup
 Cyprus Cup 2017

 
Competições de seleções de futebol feminino